Bivalenz bzw. Adj. bivalent, auch  Divalenz, divalent (lat./gr.), Zweiwertigkeit steht für:

 in der Chemie das Bindevermögen eines Atoms oder eines Ions von zwei, siehe Wertigkeit (Chemie)
 in der klassischen Logik das Grundprinzip wahr/falsch, siehe Prinzip der Zweiwertigkeit
 in der Medizin: bivalenter Impfstoff, siehe Impfstoff #Kombinationsimpfstoffe und mehrfach valente  Impfstoffe
 bei Kraftfahrzeugen ein Antrieb, der mit zwei verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden kann, siehe Hybridantrieb#Bivalente Antriebe
 in der Heiztechnik Anlagen, die zwei verschiedene Brennstoffe nutzen können, siehe  Gebäudeheizung
 Bivalent (Meiose), eine Anordnung von homologen Chromosomen zu Zweiergruppen während der Meiose.

Siehe auch: